Мерт Эрдогду (, род. 30 марта 1979, Стамбул) — турецкий шахматист, гроссмейстер (2017), тренер ФИДЕ.

Чемпион Турции 2016 г. (после дополнительного соревнования с М. Йылмазиерли и Э. Коксалом). Серебряный призёр чемпионатов Турции 2007 и 2018 гг.

Победитель чемпионата стран Средиземного моря 2004 г. (после дополнительного матча с У. Атакиши).

В составе сборной Турции участник пяти шахматных олимпиад (2000, 2002, 2004, 2008 и 2010 гг.; в 2000 г. выступал за 2-ю сборную), командного чемпионата мира 2010 г., трех командных чемпионатов Европы (2003, 2005 и 2007 гг.), международных матчей со сборной Болгарии и сборной Грузии (2002 и 2005 гг.).

Победитель международного турнира во Львове (2009 г.).

Многократный участник личных чемпионатов Европы.

Был главным тренером женской сборной Сальвадора на шахматной олимпиаде 2018 г.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии М. Эрдогду  в базе Chessgames
 Личная карточка М. Эрдогду  на сайте 365Chess

Шахматисты Турции
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов мира по шахматам
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Родившиеся в Стамбуле